Steinbrücken heißen folgende Orte:

in Deutschland
 Steinbrücken (Bergen), Ortsteil der Gemeinde Bergen, Landkreis Traunstein, Bayern
 Steinbrücken (Dietzhölztal), Ortsteil der Gemeinde Dietzhölztal, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Steinbrücken (Gera), Ortsteil der kreisfreien Stadt Gera, Thüringen
 Steinbrücken (Nordhausen), Ortsteil der Kreisstadt Nordhausen, Thüringen
 Steinbrücken (Neustadt an der Orla), Ortsteil der Stadt Neustadt an der Orla, Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Steinbrücken (Abberode), Ortsteil von Abberode im Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt

in Österreich
 Steinbrücken (Gemeinde Frauenstein), Ortschaft der Gemeinde Frauenstein, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Steinbrücken (Gemeinde Tösens), Ortsteil von Tösens, Bezirk Landeck, Tirol

in Luxemburg
 Steinbrücken (Monnerich), Ortsteil der Gemeinde Monnerich, Kanton Esch-sur-Alzette, Luxemburg

Siehe auch:
 Steinbrücke